Hans Larsson kan syfta på:
*Hans Larsson (filosof), 1862–1944
Hans Larsson i Flästa, riksdagsledamot 1870–1877
Hans Larsson (konstnär), 1910–1973
Hans Larsson (industriman), styrelseordförande i Handelsbanken 2008-13, född 1942
Hans Larsson (politiker)
Hans Albin Larsson, professor i historia och utbildningsvetenskap, född 1951
Hans Emil Larsson
Hans Larsson (bok) – en bok av Elin Wägner

Se även
Johannes Laurentii